Дворчаны  — топоним:

Белоруссия 
 Дворчаны — деревня, Узменский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Дворчаны — деревня, Камайский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Дворчаны — деревня, Лынтупский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Дворчаны — деревня, Заболотский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область
 Дворчаны — деревня, Свислочский сельсовет, Свислочский район, Гродненская область
 Дворчаны — деревня, Василишковский сельсовет, Щучинский район, Гродненская область
 Дворчаны — деревня, Орлевский сельсовет, Щучинский район, Гродненская область